Свети Атанасий може да се отнася за:

 Атанасий I Александрийски (293-373), патриарх на Александрия и християнски светец

 Манастири
 Златноливаденски манастир „Свети Атанасий“, Южна България
 Свиницки манастир „Свети Атанасий“, Гърция

 Църкви
 Свети Атанасий (Варна), Варна
 Свети Атанасий (Горна Рибница), Югозападна България
 Свети Атанасий (Бугариево), Гърция
 Свети Атанасий (Бобошево), Западна България
 Свети Атанасий (Грамаждано), Западна България
 Свети Атанасий (Кърналово), Югозападна България
 Свети Атанасий (Хърсово), Югозападна България